Населені пункти в Чехії:

 Лоучка (Всетін)
 Лоучка (Злін)
 Лоучка (Оломоуц)